Jej portret (film)
 Jej portret (piosenka)